Генна́дий Бори́сович Гера́симов (30 сентября 1974, Ленинград) — российский парафутболист и тренер, полузащитник паралимпийской сборной России. Серебряный призёр Паралимпийских игр 1996 по футболу 7x7, заслуженный мастер спорта России. Учредитель и президент Региональной общественной организации «Федерация футбола лиц с церебральным параличом Санкт-Петербурга» (действует с 29 ноября 2018 года).

Выпускник НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Герасимов — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.
 Геннадий Герасимов — профиль на сайте «Олимпийские чемпионы России».
 Региональная общественная организация «Федерация футбола лиц с церебральным параличом Санкт-Петербурга»

Футбольные тренеры России
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 1996 года
Выпускники Университета имени Лесгафта